Aardrijkskunde
 Caron, plaats in de Australische deelstaat West-Australië

Merknaam
 Caron, Frans automerk

Personen met de achternaam Caron
 Alain Caron, Nederlands kok
 Bart Caron, Belgisch politicus
 Christine Caron, Frans zwemster
 Danielle Caron, Belgisch politica
 Etienne Caron, Nederlands kunstschilder
 François Caron, Nederlands koloniaal bewindsman
 François Caron, Japans-Nederlands predikant
 François Marie Joseph Caron, Nederlands architect
 Giuseppe Caron, Italiaans politicus
 Joseph Caron, Belgisch kunstschilder
 Leslie Caron, Frans actrice
 Marcel Caron, Frans kunstschilder
 Marie-Christine Caron, Belgisch atlete
 Noël de Caron, Brugs schepen en Nederlands diplomaat
 Rowin Caron, Nederlands amateurgolfer
 Willy Caron, Nederlands operazanger

Taal
 Caron of haček, diakritisch teken